a 
 Escola d'Amsterdam (arquitectura), moviment arquitectònic.
 Escola d'Amsterdam (sociologia), anàlisi marxista transnacional.